Interwetten Austrian Open Kitzbühel 2009 — 29-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в австрийском городе Кицбюэль, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 16 по 23 мая.

Прошлогодний победитель турнира в одиночном разряде — Хуан Мартин дель Потро — не защищал свой титул.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Гильермо Гарсия-Лопес выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях мирового тура.
 Жюльен Беннето уступает все три своих финала на соревнованиях мирового тура.

Парный разряд

Факты 
 Марсело Мело выигрывает свой 6й парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Андре Са выигрывает свой 6й парный титул на соревнованиях мирового тура.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии по теннису среди мужчин
 Мировой Тур ATP 2009
 ATP 250
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Май 2009 года
2009